

Літтл-Фоллс — місто, штат Міннесота
 Літтл-Фоллс — місто, штат Нью-Йорк
 Літтл-Фоллс — місто, штат Нью-Йорк
 Літтл-Фоллс — місто, штат Вісконсин
 Літтл-Фоллс — селище, штат Нью-Джерсі
 Літтл-Фоллс — переписна місцевість, штат Мен